La Petite Sirène est un conte de Hans Christian Andersen paru en 1836. Il a inspiré de nombreuses œuvres, parmi lesquelles :

Peinture et sculpture 
 La Petite Sirène, statue d'Edvard Eriksen (1913) située à Copenhague ;
 La Petite Sirène, statue située à Songkhla en Thaïlande issue d'un conte local.

Cinéma et télévision 
 La Petite Sirène (Anderusen dōwa ningyo hime, 1975), film d'animation japonais de Tomoharu Katsumata ;
 La Petite Sirène (, 1976), film tchécoslovaque de Karel Kachyňa ;
 Émilie ou la Petite Sirène 76 (1976), émission télévisée musicale de Michel Berger ; 
 La Petite Sirène (1980), film français de Roger Andrieux ; 
 La Petite Sirène (1996), film d'animation français d'André Lindon ; 
 La Petite Sirène (2013), film allemand d'Irina Popov ;
 La Petite Sirène (2018), film fantastique américain réalisé par Blake Harris et Chris Bouchard.

 Les studios Disney ont également produit plusieurs œuvres :
 La Petite Sirène (1989), film d'animation ;
 La Petite Sirène (1992-1994), série télévisée racontant l'adolescence d'Ariel ;
 La Petite Sirène 2 : Retour à l'océan (2000), film d'animation ;
 Le Secret de la Petite Sirène (2008), film d'animation ;
 La Petite Sirène (2023), adaptation en prise de vues réelles du film de 1989.

Théâtre
 La Petite Sirène (2007), comédie musicale de Walt Disney Theatrical d'après le film d'animation homonyme.

Musique 
 La Petite Sirène (Den lille Havfrue, 1909), ballet du compositeur danois Fini Henriques (musique) et du chorégraphe Hans Beck (mise en scène).
 La Petite Sirène (Die Seejungfrau , 1903), œuvre pour orchestre du compositeur allemand 'Alexander von Zemlinsky.
 La Petite Sirène, opéra de chambre radiophonique Germaine Tailleferre (1957)

Autres 

 L'Observatoire de la petite sirène est un collectif franco-belge opposé aux transitions de genre des adolescents.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de titre